«Україна і Росія у світлі культурних взаємин» — друга книжка публіцистики Петра Голубенка.

Видання 
1987

«Україна і Росія у світлі культурних взаємин» / П. Голубенко; Вступна стаття Івана Кошелівця; Науково-дослідний інститут імені О.Ольжича. - Нью Йорк : Українське слово, 1987. - 551 с. : портрет / Науково-дослідний інститут імені Олега Ольжича). - Тит. арк. парал. англ. - Покажч. імен: с. 529-541.-

За іншими даними: «Україна і Росія у світлі культурних взаємин». / П. Голубенко. - Париж ; Торонто ; Нью-Йорк : Фундація ім. О.Ольжича, 1987. - 551 с. - ISBN 86-63892

Додатки: 
 Протест проти репресій в 1965-1966 рр.: Виступ 139 діячів науки, літератури і мистецтва, робітників та студентів з квітня 1968: с. 506-510; 
 Україна літа 1977 країнам-учасницям Београдської наради літа 1977: с. 510-518; 
 Звернення українського національного визвольного руху в справі української самостійності: с. 518-525; 
 Український патріотичний рух про деколонізацію СРСР: с. 525-528. 

Назви розділів: Міражі Росії; Боротьба за Київську спадщину; Культурні впливи; Між двох стихій; Боротьба з українською культурою; Державне відродження України; На суд історії.

У книзі також:
 стаття «Книжка на часі» / І.Кошелівець. 
 стаття «Чи є Україна колонією…» / М. Хвильовий. 
 стаття «Для самої Росії…» / В.Федотов.
 стаття «Терновий вінець України (Росії минулій, сучасній, грядущій-відкрите послання)» / О. Бердник. 
 поезії С. Караванського, Л. Костенко, О. Бердника.

1993

Україна і Росія у світлі культурних взаємин / П. Голубенко. - Київ : Дніпро, 1993. - 447 сторінок - ISBN 5-308-01588-0

Українсько-російські відносини
Книги 1987
Книги 1993